Klosterdorf ist der Name folgender Orte:
 Klosterdorf (Oberbarnim), Ortsteil der Gemeinde Oberbarnim, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Klosterdorf (Scheinfeld), Ortsteil der Stadt Scheinfeld, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Klosterdorf (Kostyrka), ein bis 1943 von deutschstämmigen Einwohnern bewohntes Dorf in der südlichen Ukraine, heute Ortsteil von Smijiwka (Beryslaw)